Barley wine, estil de cervesa d'alta fermentació i alta graduació originari d'Anglaterra 
 Nigel Barley (Kingston upon Thames, Gran Londres, 1947), antropòleg i escriptor anglès.
 The Wind That Shakes the Barley pel·lícula britànica -alemanya -irlandesa dirigida per Ken Loach estrenada el 2006